Scutellum – wymarły rodzaj trylobitokształtnych
 scutellum – część tułowia owadów